Grigri ou Grigris ou Gri-gri ou Gris-Gris peut désigner :

Nom commun 
 un grigri vaudou, une amulette, un talisman ;
 un grigri de Petzl, un matériel de sécurité métallique pour l'escalade.

Presse 
 Le Gri-Gri, un journal satirique bimensuel panafricain d’origine gabonaise, édité en France.

Littérature 
 Grigri, un roman de l'écrivaine française Henriette Charasson, écrit en 1922. Grigri en est le personnage principal ;
 Le gros grand gri-gri, un roman de l'écrivain français Yves Pinguilly, édité en 1992 ;
 Gri-gri des cendres, un recueil de poésie du poète français Michel Valprémy et publié en 1997
 Le Divan et le Grigri, un essai de la philosophe et écrivaine Catherine Clément, édité en 1998.
 Le gri-gri, un roman de Daniel St-Onge, édité en 2001.

Bande dessinée 
 Le Gri-gri du Niokolo-Koba, la  histoire de la série Spirou et Fantasio de Jean-Claude Fournier ;
 Le grigri de Tartousie, une histoire de l'album Allez, les monstres, et Mon grigri chéri, une histoire de l'album Increvables, toutes deux tirées de la bande dessinée Tom-Tom et Nana, qui paraît dans la revue mensuelle J'aime lire depuis 1977.

Cinéma 
 Skandál v Gri-Gri baru, un film du réalisateur tchèque Karel Steklý sorti en 1979 ; 
 Grigris, un film franco-tchadien de Mahamat Saleh Haroun, sorti en 2013. Grigris est aussi le surnom du personnage principal du film.

Télévision 
 Le grigri de Kim, l'épisode 104 de la série télévisée française Premiers Baisers, créée par Jean-François Porry et Bénédicte Laplace, et diffusée entre 1991 et 1995 sur TF1 ; 
 Le Grigri brésilien, l'épisode 268 de la série télévisée française Hélène et les Garçons, diffusée entre 1992 et 1994 sur TF1. 
 Lucky et son gri-gri, l'épisode 43 de la série télévisée américaine pour enfants Les 101 Dalmatiens de Walt Disney Pictures, diffusée entre 1997 et 1998 ; 
 Grigri ne veut plus aller chez Bomballo, l'épisode 85 de la série télévisée québécoise pour la jeunesse Cornemuse, diffusée entre 1999 et 2003 sur Télé-Québec ; 
 Mauvais gri-gri, l'épisode 3 de la saison 1 de la série télévisée canadienne Blood Ties, diffusée en 2007 sur Lifetime et Citytv ;

Musique 
 Gris-Gris, sous-titré The night tripper, est le premier album du pianiste, guitariste et chanteur américain Dr. John, sorti en 1968. Le premier titre de cet album s'appelle Gris-Gris Gumbo Ya Ya ;
 Gri Gri, une chanson de l'album La chance de Linda De Suza, sorti en 1984
 Mama Gri-gri, une chanson de l'album Trouble du chanteur français Alain Chamfort, sorti en 1990.
 Gris-Gris, le  titre de l'album From Silence to Sorcery du compositeur, saxophoniste et clarinettiste américain John Zorn, sorti en 2007. Gris-Gris est un morceau pour 13 tambours accordés.
 Ciel Grigri, une chanson de l'album Le Syndrome de Peter Pan de la chanteuse et compositrice française Elisa Tovati, sorti en 2011
 Grigri Maiards Ricords (GMR), un netlabel brunoyen de musique électronique.

Personnages

de conte 
 Grigrigredinmenufretin, une des traductions françaises du personnage « Rumpelstil » ou « Rumpelstilzchen » du conte populaire allemand médiéval Nain Tracassin recueillis par les frères Grimm.

de littérature 
 Grigri, surnom du personnage Agrigente du roman À la recherche du temps perdu de Marcel Proust
 Grigri, un petit personnage de 4 livres de littérature pour enfants, de l'auteur-illustrateur français Lionel Koechlin.
 Gri-Gri, surnom du personnage féminin Griselidis Valdebontrain du roman Langelot et le Gratte-Ciel du Lieutenant X, édité en 1967.

de télévision 
 Maggie Grigri, un personnage de fiction de la série d'animation japonaise Magical DoReMi ;
 Gris ou gri-gri (Instant Karma), le  épisode de la  saison de la série américaine Dingue de toi (Mad About You), diffusée entre 1992 et 1999 sur le réseau NBC, et partir de 1994 sur TF1.
 Le gri-gri, le  épisode de la saison de la série télévisée américaine d'animation Michat-Michien (CatDog) et diffusée entre 1998 et 2005 sur Nickelodeon.
 Mon grigri d'amour, le  épisode de la  saison de la série télévisée Gorg et Lala de marionnettes française, diffusée depuis  sur Canal+ Family dans l'émission Cartoon+.

de comédie musicale 
 Maître Grigri, un personnage équivalent à Jiminy Cricket, dans Pinocchio, le spectacle musical de Marie-Jo Zarb et Moria Némo en 2013

chez les scouts 
 Grigri, un personnage chez les Castors (scouts âgés de 4 à 8 ans) qui incarne la bienveillance envers autrui, une « valeur » ou « loi morale » chez les Scouts et guides pluralistes de Belgique.

Jeux vidéo 
 Team Gris-Gris est le développeur informatique du jeu vidéo d'horreur japonais Corpse Party réalisé par Makoto Kedouin et sorti en 1996.

Toponyme 
 Gris-gris, un site côtier de la ville de Souillac, au sud de l'Île Maurice, connu pour ses falaises et la « Roche qui pleure ».

Faune 
 Araçari grigri, une espèce d'oiseau d'Amérique du Sud, de la famille des Ramphastidae.

en:Grigri